Нариман Энверович Джелялов или Джелял (, ; ) — украинский крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа (с 2013 года), руководитель информационно-аналитического подразделения.

Биография 

Родился в городе Навой в Узбекской ССР. С 1989 года жил с семьёй в Крыму, учился в школе в Джанкое. Затем в 2005 году окончил Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова по специальности «Политология».

Работал ведущим на телеканале «ATR», корреспондентом республиканской газеты «Авдет» и преподавал историю и правоведение в Симферопольской международной школе. Кроме того, занимался политологией и входил в состав Меджлиса.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду Украины на 2-м мажоритарном округе, но за 11 дней до выборов снял свою кандидатуру.

В ноябре 2013 года после избрания Рефата Чубарова главой Меджлиса Джелялов стал одним из его заместителей, возглавив информационно-аналитическое подразделение организации.

После того, как Крым был в 2014 году присоединён к России, а председателю Меджлиса Чубарову и неформальному лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву был запрещён въезд на его территорию, Джелялов оказался самым высокопоставленным деятелем Меджлиса в Крыму и фактическим лидером организации, комментируя для мировых медиа положение крымскотатарского народа в новых условиях.

В конце августа 2021 года в Киеве присутствовал международном саммите «Крымская платформа», организованном властями Украины для возвращения контроля над полуостровом.

4 сентября 2021 года был задержан российскими силовиками в своём доме в селе Первомайское Симферопольского района.

Награды и звания 
21 августа 2020 года стал кавалером ордена «За заслуги» III степени.

Семья 
Отец — Энвер Джелялов (скончался в Крыму в марте 2022 года).

Примечания

Ссылки

Интервью 
 
 
 

Выпускники Одесского университета
Члены организации «Меджлис крымскотатарского народа»
Журналисты ATR
Педагоги Украины